Oberpfalz steht für:

 Oberpfalz, Regierungsbezirk in Bayern
 Bezirk Oberpfalz, Bezirk in Bayern, siehe Oberpfalz #Bezirk
 Wahlkreis Oberpfalz, Wahlkreis für Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern
 Oberpfalz (HRR), Teil des Kurfürstentums Pfalz im Heiligen Römischen Reich
 (6293) Oberpfalz, Asteroid
 Panzerbrigade 12 „Oberpfalz“ (PzBrig 12), Brigade des Heeres der Bundeswehr, siehe Panzerbrigade 12

Siehe auch:
 Regierungsbezirk Niederbayern und Oberpfalz, ehemaliger Regierungsbezirk in Bayern